Jerzy Konstanty Kamiński – podczaszy sanocki, miecznik sanocki
 Jerzy Kamiński (1924–2018) – polski inżynier i żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego
 Jerzy Kamiński (1926–2003) – polski polityk, rolnik i związkowiec, minister-członek Rady Ministrów
 Jerzy Kamiński (ur. 1945) – polski inżynier, dyplomata i menedżer, wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą